Jaka Avgustinčič (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 1994 à l'HDD ZM Olimpija, pensionnaire du Državno Prvenstvo, l'élite slovène. De 2000 à 2002 puis de 2004 à 2007, il joue au HK Slavija. En 2007, il retourne à l'HDD ZM Olimpija qui joue sa première saison en EBEL, le premier échelon autrichien. Durant le mois d'août 2008, alors sans contrat, il joue quelques matchs amicaux avec le club de Briançon grâce au capitaine Edo Terglav qui est un ancien coéquipier en club et en sélection slovène. Les diables rouges qui sont en tournée de présaison en Slovénie ont de nombreux joueurs blessés et reçoivent le renfort d'Avgustinčič qui prend du temps de glace en attendant de trouver un club. Lors de son premier match, il inscrit l'unique but des briançonnais lors d'une défaite 3-1 contre son ex-équipe du Tilia Ljubljana. Il participe ensuite au tournoi de Bled.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales seniors depuis 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1995-1996 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1996-1997 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HDD ZM Olimpija || Alpenliga || || || || || || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HDD ZM Olimpija || Alpenliga || || || || || || || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Slavija || Ligue Slovène || 22|| 25|| 17|| 42|| 34|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || HK Slavija || Interliga || 16|| 8|| 7|| 15|| 30|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || HK Slavija || Ligue Slovène || 12|| 10|| 9|| 19|| 18|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || HK Slavija || Interliga || 11|| 3|| 11|| 14|| 14|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || 20|| 12|| 10|| 22|| 8|| 5|| 0|| 4|| 4||0 
|-
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija || Interliga || 15|| 4|| 7||11 ||18 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||12 ||5 || 5|| 10|| 20|| 4|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija || Interliga || 14||4 ||5 ||9 ||24 || 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2004-2005 || HK Slavija || Ligue Slovène || 22|| 9|| 19|| 28|| 14|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HK Slavija || Interliga || 24|| 11|| 9|| 20|| 36|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Ligue Slovène || 26|| 15|| 16|| 31|| 32|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Interliga || 19|| 11|| 18|| 29|| 8|| 4|| 1|| 3|| 4|| 28
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Ligue Slovène || 19|| 9|| 13|| 22|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2006-2007 || HK Slavija || Interliga || 13|| 10|| 6|| 16|| 18|| 8|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 2007-2008 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || ||7 ||0 ||1 || 1|| 2
|-
| 2007-2008 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 37|| 6|| 11|| 17|| 22|| 15|| 0|| 1|| 1||14 
|-
| 2008-2009 || ATSE Graz || Oberliga || || || || || || 6|| 5|| 15|| 20|| 2
|-
| 2009-2010 || EV Zeltweg || Oberliga || 21|| 19|| 28|| 47|| 40|| 6|| 3|| 4|| 7|| 2

Au niveau international 

| 1994 || Slovénie 18 ans || CE Jr. C || ||9||6||15|| || || du groupe C
|-
| 1996 || Slovénie Jr || CM Jr. C||4||3||5||8||2|| || du mondial C
|-
| 2000 || Slovénie || CM B  ||7||0||0||0||6||-1|| du mondial B
|-
| 2002 || Slovénie || CM ||6||0||0||0||0||-2|| de l'élite
|-
| 2003 || Slovénie || CM D1 ||5||1||3||4||0||+3|| de l'élite
|-
| 2004 || Slovénie || CM ||6||0||0||0||0||-5||Remporte la division 1, groupe B
|-
| 2005 || Slovénie || CM ||6||0||0||0||2||0|| de l'élite (Second de la poule de relégation)
|-
| 2006 || Slovénie || CM  ||6||0||0||0||2||0|| de l'élite, relégation en D1
|-
| 2007 || Slovénie || CM D1||5||1||1||2||0||+1||Remporte la division 1, groupe B

Roller in line hockey 
Durant l'inter-saison de hockey sur glace, il a également joué au Roller in line hockey.

Statistiques 

| 2005 ||eX-Pyranha||Ligue Slovène ||7||2||6||8||3

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1976
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Entraîneur slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Slavija
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'ASTE Graz
Joueur du EV Zeltweg
Attaquant de hockey sur glace